Бре може да се односи на:

 Бре, узвик
 Бре (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бре (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Бре (Мајен), насељено место у Француској, у департману Мајен
 Бре (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза
 Бре (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Бре!, часопис

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бре"